Симон II или Симон-хан (ум. 1630 или 1631) — хан (по грузинским источникам, царь) Картли  (1619—1625, формально до 1631). Сын Баграта VII и Анны, дочери Александра II Кахетинского. Из династии Багратионов.

Восшествие на престол при помощи шаха Аббаса I 
Вырос в Персии при дворе шаха. Малолетнего Симона II шах Персии Аббас I Великий назначил ханом Картли, а советником при нем — Георгия Саакадзе, который и был фактическим правителем страны.

В 1625 году возглавляемое Георгием Саакадзе восстание вынудило Симона II бежать с войском кызылбашей из Тбилиси в крепость Агджакали (совр.Марнеульский р-н). В картли-кахетинском царстве начал править Теймураз I. После битвы при Марабде (июль 1625) шах восстановил Симона II ханом Картли, хотя его власть распространялась только на южное Картли. Остальная часть Картли была под контролем Теймураза I.

Убийство Симона II 
После Базалетской битвы (1626) в борьбе за власть Теймураз I сговорился с эриставом Зурабом Арагвским, который убил Симона II, а его отрубленную голову отослал Теймуразу I.

Багратионы Картлийского царства
Цари Картли
Монархи, убитые в XVII веке